Beclean, comune del distretto di Bistrița-Năsăud
 Beclean, comune del distretto di Brașov